Шпанија

 Куенка, град у Шпанији
 Провинција Куенка, провинција у Шпанији

Еквадор

 Куенка (Еквадор)
Друга значења

 Куенка (плес)